Усть-Кишерть — название населённых пунктов:

Россия 
 Усть-Кишерть — село в Кишертском районе Пермского края.
 Усть-Кишерть — деревня в Артинском городском округе Свердловской области.